Влади́мир Шу́тов:
 Шутов, Владимир Алексеевич (род. 1971) — российский футболист.
 Шутов, Владимир Викторович (в монашестве Порфирий, род. 1965) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря.
 Шутов, Владимир Петрович (1924—1987) — генерал-полковник.